Picidae est une désignation du pivert en latin.

 C'est aussi le nom donné à la famille des picidés, la Famille a laquelle appartient le pivert dans le classement du règne animal.

 Picidae est le nom donné à un serveur visant à contourner la censure de l'internet. Ce nom fait référence aux premiers "piqueur" du mur de Berlin appelées Mauerspechte c'est-à-dire les piverts du mur en allemand.